Ка́рлос О́стин Бу́зер-младший (; родился 20 ноября 1981 года в Ашаффенбурге, ФРГ) — бывший американский профессиональный баскетболист, известный по выступлениям за команды НБА «Юта Джаз» и «Чикаго Буллз». Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Был выбран во втором раунде под общим 34-м номером на драфте НБА 2002 года командой «Кливленд Кавальерс». В составе национальной сборной США становился олимпийским чемпионом 2008 года в Пекине и бронзовым призёром Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

Биография 
Бузер родился на американской военной базе в Ашаффенбурге (ФРГ), вырос в городе Джуно на Аляске. Играя за баскетбольную команду старшей школы Джуно-Дуглас, Карлос три раза признавался лучшим баскетболистом Аляски среди школьников. После окончания школы в 1999 году получил предложения спортивной стипендии от многих колледжей, из которых выбрал Университет Дьюка, где его тренером был Майк Кшижевски, будущий главный тренер сборной США. Вместе с будущими игроками НБА, Крисом Дюхоном, Джеем Уильямсом, Шейном Баттье и Майком Данливи-младшим, Бузер помог Университету Дьюка выиграть чемпионат NCAA в 2001 году.

Летом 2010 года, став свободным агентом, подписал пятилетний контракт с клубом «Чикаго Буллз».

В июле 2014 года, «Буллз» по правилу амнистии списал контракт Бузера. 17 июля 2014 года «Лос-Анджелес Лейкерс» предложили лучшие условия за его права.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 
 Официальный сайт Карлоса Бузера

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тяжёлые форварды